Bosansko-hercegovska nogometna reprezentanca () predstavlja Bosno in Hercegovino na mednarodnih nogometnih tekmovanjih in deluje v okviru Bosansko-hercegovske nogometne zveze (bosansko: Nogometni/Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine). Do leta 1992 so bili bosanski in hercegovski igralci del nogometne reprezentance Jugoslavije. 

Bosna in Hercegovina je dosegla svoj najboljši rezultat, ko se je kot zmagovalec svoje kvalifikacijske skupine uvrstila na Svetovno prvenstvo 2014. Tam so bili izločeni po skupinskem delu turnirja, ko so izgubili z Argentino in Nigerijo, premagali pa so Iran. Prvenstvo so v Braziliji zaključili skupno na dvajsetem mestu.

Zgodovina

Postava

Trenutna postava
Vpoklicani igralci za kvalifikacijsko tekmo za Svetovno prvenstvo 2018 proti Grčiji (13. november 2016).

Strokovno vodstvo
 Selektor: Mehmed Baždarević
 Pomočniki trenerja: Stéphane Gilli, Dragan Perić, Igor Janković
 Trener vratarjev: Adnan Gušo
 Zdravnik: Reuf Karabeg
 Poslovni direktor: Fuad Kečo, Adem Đipa
 Sekretar: Elmir Pilav

Udeležbe na turnirjih

Svetovno prvenstvo

Evropsko prvenstvo

Statistika
Podatki nazadnje posodobljeni 21. oktobra 2021

Največ nastopov

Najboljši strelci

Dosedanji selektorji

Zgodovina dresov reprezentance

Opremljevalci

Viri

Zunanje povezave 
 Uradna stran

Nogometne reprezentance po državah
Športna moštva, ustanovljena leta 1908
Evropske nogometne reprezentance